Puerta del Ángel ("Porta do Anjo", em espanhol) pode se referir a:

 Puerta del Ángel (Zaragoza) - uma das doze portas que tinha a cidade de Saragoça
 Puerta del Ángel (bairro) - bairro da cidade de Madri, capital da Espanha
 Puerta del Ángel (estação) - estação do metrô de Madri

Desambiguação